Secretario hace referencia, entre otros significados, a una profesión o a un cargo público.

Actividad

 Secretario (administración), asistente de dirección o administrativo.
 Secretario (política), máximo dirigente de algunas instituciones y partidos políticos.

Cargos públicos con rango de Secretario 

 Secretario judicial, funcionario integrante de ciertos sistemas judiciales.
Secretario de hechos es una figura de relevancia jurídica, que cumple funciones similares a las de un Registrador inmobiliario.
 Secretario de Defensa de los Estados Unidos es el director del Departamento de Defensa.
 Secretario del Tesoro de los Estados Unidos es el jefe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 
Secretario de Guerra de los Estados Unidos era un miembro del Gabinete del Presidente de los Estados Unidos.

Cargos públicos con rango de Secretario de Estado 

 Secretario de Estado, en algunos países, jefe de algún departamento de la administración o gobierno
 Secretario de Estado (Antiguo Régimen en España) o secretario real.
 Secretario de Estado (Administración General del Estado), figura de la Administración Pública de España intermedia entre el Ministro y el Subsecretario que actúa como un verdadero Viceministro. 
 Secretario de Estado para las Colonias era el funcionario del Gabinete Británico responsable del manejo de las distintas colonias británicas.
 Secretario de Estado de los Estados Unidos, jefe del Departamento de Estado.
 Secretario de Estado de Puerto Rico es el Ministro de Relaciones Exteriores y Protocolarias de Puerto Rico.

Cargos públicos con rango de Secretario General 

 Secretario general, principal jefe o líder de ciertas organizaciones sindicales, partidos o asociaciones.
 Ministro-Secretario general del Movimiento era, en el régimen franquista, el lugarteniente de Francisco Franco dentro del partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
 Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China es el máximo dirigente del Partido Comunista de China.
Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética fue el título dado al líder del Partido Comunista de la Unión Soviética.
Secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte,  presidente del Consejo del Atlántico Norte.
 Secretario general de la CNT es el cargo principal de la Confederación Nacional del Trabajo de España.

Otros

Secretario (Sagittarius serpentarius), especie de aves.
El secretario (juego), juego de sociedad.
El secretario (telenovela colombiana).